La saison 1992-1993 du Championnat de Chypre de football était la  officielle du championnat de première division à Chypre. Les quatorze meilleurs clubs du pays se retrouvent au sein d'une poule unique, la Cypriot First Division, où ils s'affrontent 2 fois, à domicile et à l'extérieur. En fin de saison, les 2 derniers du classement sont relégués et remplacés par les 2 meilleurs clubs de deuxième division tandis que le  affronter le  de D2 en barrage.

L'Omonia Nicosie remporte le titre en terminant en tête du championnat, devant l'Apollon Limassol à 2 points et Nea Salamina Famagouste,  à 11 points. Il s'agit du  de champion de l'histoire du club. L'APOEL perd son titre de champion mais gagne un nouveau trophée après sa victoire en Coupe de Chypre.

Les 14 clubs participants

Compétition

Classement 
Le barème utilisé pour établir le classement est le suivant :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs 

|}

Barrage de promotion-relégation 

|}

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat de Chypre de football

Liens externes 
  Résultats complets et classement sur le site RSSSF.com

Championnat de Chypre de football
Chypre
Chypre
1992 à Chypre
1993 à Chypre